Hammelehle ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Hammelehle (* 1969), deutscher Journalist 
 Wolfgang Hammelehle (1956–1998), deutscher Schauspieler